Студіна () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Студіна () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Студіна.
 Студіна () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Шоварна.